Janusz Czapski (1936–2016) – polski profesor nauk rolniczych, technolog żywności, pracownik naukowy Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach
 Janusz Czapski (ur. 1946) – polski profesor nauk rolniczych, technolog żywności, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Przypisy